Приз Известий 1993 — двадцять шостий міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 15—21 грудня 1993 року в Москві.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Група В 

М — підсумкове місце, І - матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Фінал 
  I —  II 8:1 (4:0, 2:1, 2:0)

Матч за 3 місце 
  —  8:3 (1:1, 2:1, 5:1)

Найкращі гравці турніру

Найкращий бомбардир 
  Тодд Марчант 9 (3+6)

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 «Приз Известий» на yandex 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1993 у хокеї з шайбою
1993 у Москві
Грудень 1993
1993 у Росії‎